La confédération luxembourgeoise du commerce (CLC) est une organisation patronale dédiée à l'entreprise privée au cœur de l'économie et de l'histoire du Grand-Duché de Luxembourg, représentant 21 fédérations et des entrepreneurs indépendants, issus des secteurs commerce, transport et services.

Porte-parole de secteurs constitués de , représentant plus de 22 % du PIB, employant , la CLC est un organe de représentation patronale auprès des décideurs et des pouvoirs publics. Elle pratique des actions de lobbying aux niveaux national et européen et exerce de nombreux mandats dans tous les domaines de la vie quotidienne des entreprises, servant les intérêts communs et spécifiques. 

Force de proposition, la CLC entretient des contacts privilégiés avec le monde des affaires et identifie des solutions praticables et taillées sur mesure pour ses membres. 

La CLC participe activement à la promotion du commerce au Luxembourg, notamment dans le cadre de l'initiative Pakt Pro Commerce signée avec le Ministère de l'Economie et la Chambre de Commerce. 

« Entreprendre, c'est avancer ensemble ! » est le slogan de la CLC. 

La confédération luxembourgeoise du commerce veut avancer en : 
 recentrant les relations entreprises/consommateurs et entreprises/employés en favorisant le dialogue, 
 envisageant l'avenir sur un fond de cohésion sociale incluant l'ensemble des acteurs de notre économie, 
 incarnant la culture du service, 
 promouvant une attitude socialement responsable, 
 faisant de l'éthique le fondement d'un bon leadership.

Notes et références 

Syndicat au Luxembourg